Сотресгудо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Одра-Писуэрга.  Занимает площадь 172,11 км². Население — 530 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса